Okręty US Navy o nazwie USS „Pinola”

 Pierwszy USS „Pinola” był kanonierką. W służbie w latach 1862-1865. 
 Drugi USS „Pinola” (AT-33) był holownikiem. Zbudowany w 1919 roku, skreślony w 1946 roku.
 Trzeci USS „Pinola” (ATA-206) był holownikiem. Zbudowany w 1944 roku, przekazany Korei Południowej w 1962 roku.

Pinola